Résultats détaillés du double en quad de tennis en fauteuil roulant aux Jeux paralympiques de Tokyo.

Organisation

Format 
Le tableau de double en quad réunit 7 équipes (soit 14 joueurs et joueuses) et se joue en 3 tours. Tous les matchs se disputent en 2 sets gagnants.

Participants

Parcours

Résultats

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Simple messieurs de tennis en fauteuil roulant aux Jeux paralympiques d'été de 2020
 Simple dames de tennis en fauteuil roulant aux Jeux paralympiques d'été de 2020
 Double messieurs de tennis en fauteuil roulant aux Jeux paralympiques d'été de 2020
 Double dames de tennis en fauteuil roulant aux Jeux paralympiques d'été de 2020
 Simple mixte en quad de tennis en fauteuil roulant aux Jeux paralympiques d'été de 2020

Lien externe 
 Résultats du tableau de double en quad sur le site officiel des Jeux de Tokyo

Navigation 

Tennis en fauteuil roulant aux Jeux paralympiques d'été de 2020